Shores est un nom propre américain qui peut faire référence à :

Toponymie 
Shores est un mot anglais, pluriel de shore, qui signifie « rives », « rivages ». Il figure dans de nombreux toponymes américains et canadien.

Toponyme 

 Beverly Shores, municipalité du comté de Porter dans l'État de l'Indiana ;
 Cottonwood Shores, ville du comté de Burnet dans l'État du Texas ;
 Carolina Shores, ville du comté de Brunswick dans l'État de Caroline du Nord ;
 Clear Lake Shores,  ville du comté de Galveston dans l’État du Texas ;
 Daytona Beach Shores, ville du comté de Volusia dans l’État de Floride ;
 Grosse Pointe Shores, village des comtés de Wayne et de Macomb dans l’État du Michigan ;
 Gulf Shores, ville du comté de Baldwin dans l'État de l'Alabama ;
 Indian River Shores, ville du comté d'Indian River das l’'État de Floride ;
 Indian Shores, ville du comté de Pinellas dans l'État de Floride ;
 Lakeland Shores, ville du comté de Washington dans l'État du Minnesota ;
 Lake Medina Shores, census-designated place des comtés de Bandera et Medina, dans l’État du Texas ;
 Miami Shores, village du comté de Miami-Dade dans l'État de Floride ;
 Michiana Shores, municipalité du comté de LaPorte dans l’État de l'Indiana ;
 Norton Shores, ville du comté de Muskegon, dans l'État du Michigan ;
 , ville du comté de Grays Harbor dans l'État de Washington ;
 Redington Shores, ville du comté de Pinellas dans l'État de Floride ;
 Saint Clair Shores, ville du comté de Macomb dans l’État du Michigan ;
 Shady Shores, ville du comté de Denton dans l’État du Texas ;
 Southern Shores, ville du comté de Dare dans l'État de Caroline du Nord.

 Temiskaming Shores, ville du district de Timiskaming dans la province canadienne de l'Ontario.

Patronyme 

 Janie Shores (1932-2017), juriste et juge américaine ;
 Syd Shores (1916-1973), dessinateur de comics américain.

Titre 

 Chesapeake Shores, série télévisée américaine et canadienne créée par John Tinker, diffusée depuis 2016 ;
 Distant Shores, album studio du duo anglais Chad & Jeremy, publié en 1966 ;
 Pure Shores, chanson interprétée par le girl group britanno-canadien All Saints, sortie en 2000 ;
 Sirenian Shores, EP du groupe norvégien de metal symphonique Sirenia, publié en 2004 ;
 The Shores of Molokai, album studio du guitariste américain Buckethead, sorti en 2012 ;
 Upon Promeathean Shores, EP du groupe de black metal symphonique anglais Hecate Enthroned, sorti en 1998.

Patronyme américain